Angelo Marciani (1928) – ex pallanuotista italiano
 Enrico Marciani (...-...) – attore italiano
 Giovanni Marciani (1886-1964) – generale italiano